Funcionário, um trabalhador, ou um empregado, de uma empresa ou instituição

Bairros do Brasil 
 Funcionários (Belo Horizonte), em Minas Gerais
 Funcionários (Goiânia), em Goiás
 Funcionários (João Pessoa), na Paraíba
 Funcionários (Timóteo), em Minas Gerais

Desambiguações de topônimos